Federación Insular de Baloncesto  – antica denominazione della Federación de Baloncesto de Puerto Rico
 Federazione Italiana Balestrieri
 Federazione Italiana Basket-Ball – antica denominazione della Federazione Italiana Pallacanestro
 Federazione Italiana Bocce
 Festival Internacional de Benicàssim  – festival musicale internazionale
 Federazione Italiana Barman  – Federazione Italiana Barman
 Focused ion beam  – Fascio ionico focalizzato, tecnica per analisi puntualizzate, deposizioni, e ablazioni di materiali